Esa Holopainen – chitarrista finlandese
 Jalmari Holopainen – calciatore finlandese
 Tuomas Holopainen – tastierista, pianista e compositore finlandese